Снеги:
 Снеги — современный тип традиционных валенок

Украина 

 Снеги — село, Золочевский район, Харьковская область
 Снеги — посёлок, Золочевский район, Харьковская область